De Coupe de la Ligue 2004/05 was de elfde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 5 oktober 2004 en eindigde op 30 april 2005 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. RC Strasbourg versloeg SM Caen met 2-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2005/06. RC Strasbourg won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2004/05
Coupe de France 2004/05

2005
Bekervoetbal 2004/05